Skradinsko Polje je naselje u sastavu Grada Skradina, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se 1 kilometar sjeverno od Skradina.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 46 stanovnika.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Skradina